Suyu – nome di ognuna delle quattro province dell'Impero inca
Distretto di Suyu – distretto della Cina, nella provincia di Jiangsu
Suyu – stazione della metropolitana di Seul